La stagione 2011 della Eurocup Formula Renault 2.0 è stata la 21ª della competizione. È iniziata il 16 aprile ed è terminata il 9 ottobre dopo 7 weekend di corse, con 14 gare in tutto. Il titolo è stato vinto dall'olandese Robin Frijns.

Piloti e team

In corsivo i piloti ospiti.

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica Piloti
 I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:

Classifica team

Collegamenti esterni
Sito ufficiale della Renault-Sport

2011
Serie e competizioni motoristiche nel 2011